Рілля — виоране поле. Зораний шар ґрунту.
 Рілля (газета)